La Rosa ima više značenja:
 La Rosa, Brindisi
 La Rosa, Pisa